Henrietta steht für

 Henrietta (Vorname), einen Vornamen

Henrietta ist der Name folgender Orte in den USA:

 Henrietta (Missouri)
 Henrietta (New York)
 Henrietta (Ohio)
 Henrietta (Texas)
 Henrietta (Wisconsin), Town(ship) im Richland County

Henrietta ist außerdem der Name von:

 Henrietta-Insel, einer Insel in der Osibirischen See
 (225) Henrietta, einem Asteroiden

Siehe auch:

 Henrietta Township
 Henrietta Award
 Henriette (Begriffsklärung)